KKP – koncentrat krwinek płytkowych
 KKP – Krajowa Komisja Porozumiewawcza NSZZ „Solidarność”